Genay (Côte-d'Or)
 Genay (Métropole de Lyon)